Жондорский район (или Джандарский, ) — административная единица в Бухарской области Узбекистана. Административный центр — городской посёлок Жондор.

История 
Был образован в 1930-е годы под названием Свердловский район. В 1963 году район был упразднён, а в 1967 году восстановлен.

В 1992 году переименован в Жондорский район (иногда используется название Джандарский район). 

В районе расположены 62 археологических и 14 архитектурных памятника культурного наследия Узбекистана. Самыми известными из них считаются: древнее городище Варахша и архитектурные памятники мазара Кыз-биби.

Административно-территориальное деление 
По состоянию на 1 января 2011 года, в состав района входят:
 9 городских посёлков:
 Жондор
 Бурибоги
 Далмун
 Кулиён
 Самончук
 Табагар
 Ушот
 Хазорман
 Чорзона
 13 сельских сходов граждан:
 Алели
 Дальмун
 Кароли
 Лола
 Мирзоён
 Навработ
 Охших
 Пулоти
 Ромиш
 Самончук
 Сепатта
 Хумданак
 Хумин

Экономика 
В районе развиты текстильная (изготовление пряжи, нетканых материалов, волокон) и пищевая (консервированная плодоовощная продукция, вино) промышленность, производство строительных материалов и сельское хозяйство (шелководство).

Примечания 

Районы Бухарской области